Presó Model de Barcelona
 Presó Model de València
 Presó Model de Madrid